Домела Ньивенхёйс () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Домела Ньивенхёйс, Казар (1900—1992) — нидерландский художник, график.
 Домела Ньивенхёйс, Фердинанд (1846-1919) — деятель нидерландского рабочего движения.